Bouna Coundoul (Dakar, 4 de março de 1982) é um futebolista senegalês que atua como goleiro

Carreira 
Jogou pelo Red Bull New York. Antes, jogou no Colorado Rapids.

Condoul representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Nascidos em 1982
Goleiros do Senegal
Futebolistas do Colorado Rapids
Futebolistas do New York Red Bulls
Futebolistas do Vaasan Palloseura
Futebolistas do Enosis Neon Paralimni
Futebolistas do Ethnikos Achnas
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015